VMGM ist die Abkürzung für „Video Manager Menu“, das auf DVDs in den Dateien VIDEO_TS.VOB und VIDEO_TS.IFO enthalten ist und u. a. die Information darüber liefert, wo der DVD-Player mit der Wiedergabe beginnen soll.

Fernsehtechnik
Abkürzung